Пульинке:

 Пульинке (озеро) — небольшое озеро в провинции Вальдивия Чили.
 Пульинке (река) — река в коммуне Пангипульи Чили.